Курылыс — название населённых пунктов в Казахстане:

 Курылыс — село в Аккольском районе Акмолинской области.
 Курылыс — село в Иргизском районе Актюбинской области.
 Курылыс — село в Индерском районе Атырауской области.
 Курылыс — село в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области.
 Курылыс- село в Бухар Жырауском районе Карагандинской области.

См. также  
 Курылус